Pollack kan syfta på:
Pollack (kortspel) – ett kortspel

Efternamn

Ben Pollack, en trumslagare
Lew Pollack, en kompositör
Majken Pollack en skådespelare och regissör
Sydney Pollack, en regissör

Se även
Pollax – i folkmun namnet på en stadsdel i Uppsala, se Polacksbacken